Brittiska mästerskapet 1955/1956 var den 63:e säsongen av Brittiska mästerskapet i fotboll. För första gången någonsin och enda gången som segern delades på samtliga fyra nationer; England, Irland, Skottland, Wales slutade alla på tre poäng vardera (målskillnad för att avgöra placering användes inte än).

Tabell

Matcher

Källor
 Rsssf.com

1955 i Storbritannien
1956 i Storbritannien
Brittiska mästerskapet i fotboll
Fotbollssäsongen 1955/1956
Sportevenemang i Belfast
Sportevenemang i Cardiff
Sportevenemang i London
Sportevenemang i Glasgow